Infetto – materiale contaminato da microrganismi infettivi, portatore di biorischio
Infetto – un essere vivente che presenta un'infezione in corso